Jméno a příjmení George Lawrence může označovat některou z těchto osob:

 George Lawrence (botanik) (1827–1895) – anglický zahradník a botanik 
 George Lawrence (fotbalista) (* 1962) – bývalý profesionální fotbalista (Southampton F.C. a A.F.C. Bournemouth)
 George Lawrence (malíř) (1901–1981) – australský malíř
 George Alfred Lawrence (1827–1876) – britský spisovatel
 George Newbold Lawrence (1806–1895) – americký ornitolog
 George Raymond Lawrence (1868–1938) – americký fotograf a designér letadel
 George P. Lawrence – člen Sněmovny reprezentantů USA za stát Massachusetts v letech 1897–1913 
 Sir George St. Patrick Lawrence (1804–1884) – britský voják
 George Van Eman Lawrence (1818–1904) – člen Sněmovny reprezentantů USA za stát Pensylvánie